Дитрих фон Мюллер (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Начало военной карьеры и Первая мировая война 
В октябре 1910 года поступил добровольцем на военную службу, в егерский батальон. С июня 1913 года — лейтенант.

За время Первой мировой войны был награждён Железными крестами обеих степеней.

Между войнами 
В апреле 1920 года был уволен с военной службы (по Версальскому сокращению рейхсвера), в звании старшего лейтенанта. Получил образование агронома, работал в сельском хозяйстве.

В январе 1934 года вернулся на военную службу, с присвоением звания капитана. К началу Второй мировой войны — майор, командир пехотного батальона.

Вторая мировая война 
Участвовал в Польской (1939) и Французской (1940) кампаниях.

С апреля 1941 года — подполковник, командир запасного полка. С сентября 1941 — командир пехотного полка 12-й танковой дивизии. Бои в районе Смоленска, на Московском направлении. В феврале 1942 — награждён Золотым немецким крестом, с апреля — полковник, в мае 1942 — награждён Рыцарским крестом.

В августе 1943 года за бои в районе Болхова фон Мюллер награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. В том же месяце он направлен преподавателем в танковое училище (во Франции).

С августа 1944 года — командир 16-й танковой дивизии (на Восточном фронте), с ноября 1944 — генерал-майор.

В январе 1945 года дивизия фон Мюллера сражалась на плацдарме в районе Нарева, понесла тяжёлые потери и отступила. В феврале 1945 фон Мюллер был награждён Мечами (№ 134) к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями.

20 апреля он был произведён в генерал-лейтенанты.

19 апреля 1945 года фон Мюллер попал в партизанский плен Даяна Мурзина в Моравии.

После войны 
В октябре 1955 года генерал-лейтенант фон Мюллер был отпущен из советского плена.

Награды 
 Железный крест 2-го класса (2 октября 1914) (Королевство Пруссия)
 Железный крест 1-го класса (19 августа 1916)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (19 сентября 1939)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (31 октября 1939)
 Нагрудный знак «За танковую атаку» в серебре
 Нагрудный знак «За ранение» (1939) чёрный
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42»
 Немецкий крест в золоте (21 февраля 1942)
 Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями и мечами
 рыцарский крест (3 мая 1942)
 дубовые листья (№ 272) (16 августа 1943)
 мечи (№ 134) (20 февраля 1945)

Литература 
 Berger, Florian Mit Eichenlaub und Schwertern. Die höchstdekorierten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Selbstverlag Florian Berger, 2000. ISBN 3-9501307-0-5.

Генерал-лейтенанты (вермахт)